Christel Peyrefitte (1951-1996) est une chercheuse et écrivaine française.

Biographie 
Seconde fille de l'homme politique et écrivain français Alain Peyrefitte et de sa femme Monique Peyrefitte (également écrivain sous le nom de plume de Claude Orcival), Christel Peyrefitte est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris (IEP Paris).

Chercheuse au CNRS, elle est une spécialiste et intime de l'écrivain Albert Cohen, dont elle préface l'album qui lui est consacré dans la collection de La Pléiade.

Elle meurt de maladie en janvier 1996.

Œuvre 
 Des rides à l'âme, Gallimard, Paris, 1997, avant-propos de Bella Cohen, Pascal Perrineau et Jean-Marie Rouart.

Liens externes 
 

Écrivain français du XXe siècle
Femme de lettres française
Naissance en janvier 1951
Décès en janvier 1996
Naissance à Bonn
Décès dans le 6e arrondissement de Paris
Décès à 45 ans